Валéрий Ви́кторович Бáйдин (20 сентября 1948, Москва) — писатель, русский и французский культуролог, искусствовед, доктор славянской филологии (2002).

Биография 
В 1974 году закончил исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, поступил в заочную аспирантуру и на работу старшим лаборантом в Сектор русского искусства и архитектуры Института истории искусств, впоследствии Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания Министерства культуры СССР (ВНИИИ). Был связан с молодежным художественным и религиозным подпольем. В 1978 году под давлением КГБ за «инакомыслие» исключён из аспирантуры МГУ и уволен из ВНИИИ. С 1978 по 1982 год работал по договорам литературным рецензентом, искусствоведом-консультантом и переводчиком в московских журналах и издательствах, устраивал выставки художников андеграунда. С 1982 года вступил в секцию критики Московского комитета литераторов при Литфонде СССР и перешёл на творческую работу. В июне 1991 года уехал из СССР, учился в Международном центре христианского образования Женевского университета. Защитил во Франции (Университет Нанси-2) диссертацию доктора славянской филологии, преподавал и читал курсы лекций по русской культуре в университетах Лотарингии, Нижней Нормандии, в Сорбонне.

Направления исследований 
Дохристианская культура Руси, символика русского средневекового искусства, культура русского модерна, авангарда и поставангарда, московский андеграунд 1970-80-х годов, современное русское религиозное искусство, эстетика космизма, visionary art, русско-европейские культурные связи XIX — начала XX вв.

Одним из первых начал исследование русского художественного космизма и живописного творчества А. Л. Чижевского, установил влияние теософии и других эзотерических теорий на эстетику художников-авангардистов (К.Малевича, М.Матюшина и др.). В 1990-е годы изучал взаимоотношения славянской архаики и русского авангарда, предложил научную реконструкцию дохристианского календаря восточных славян и годового цикла календарных праздников, ввел понятия «древнерусское предхристианство» и «иконосфера». В фундаментальном исследовании эстетики космизма (от истоков русского искусства до конца советской эпохи) показал связь символики средневекового храма, орнаментов и «священных знаков» в русской иконописи с предхристианскими верованиями.

В последующих работах, сопоставляя данные языка, археологии, этнографии, фольклора, истории искусства и религии, выявил ряд ключевых слов древнерусского сакрального словаря, круг священных понятий, обрядов, знаков и символических форм, восходящих к общеевропейскому наследию, на этой основе установил важнейшие архетипы русской религиозной и художественной культуры, их преемственную связь с почитанием «небесного медведя», матери рода и Мать-сырой-земли, с праславянской свето-солнечной верой и «народным православием». Приверженец метода литературной и художественной герменевтики. Впервые применил его для истолкования образного ряда русских народных сказок и предложил выделить среди них группу древних и средневековых «сказочных притч» религиозного и нравственного содержания, сопоставимых с христианскими аллегориями, иудейскими аггадами, суфийскими назиданиями, античными баснями, буддийскими джатаками, дзенскими коанами. Автор многолетних исследований важнейших архетипов и символов русской культуры.

Активный участник архитектурной полемики 2011 года вокруг строительства Русского духовного и культурного центра в Париже, автор идеи и составитель сборника статей, посвященных проблемам современного церковного зодчества.

Семья 
Женат на Ирине (Ирэн) Петровне Семеновой-Тян-Шанской, дочь Мелания (род. 2001). Проживает во Франции и в России.

Научные публикации. Монографии 
 L’archaïsme dans l’avant-garde russe. 1905—1945. Lyon: Université Lyon-3, 2006. — 762 Р. — ISBN 2-916377-38-7
 Русский храм. XXI век. Размышления о современной церковной архитектуре. Автор и сост. сб. (совм. с М. Ю. Кеслером). М.: Журнал Московской Патриархии, 2014. — 160 С., ил.
 Вдохновленный солнцем. Поэзия и живопись Александра Чижевского". М. — Калуга: Добрая мысль, 2017. — 216 С., 137 ил. — ISBN 978-5-9909348-1-8
 Под бесконечным небом. Образы мироздания в русском искусстве. М.: Искусство — XXI век, 2018. — 368 С., 270 ил.
 Древнерусское предхристианство. СПб.: Алетейа, 2020. — 352 С., 150 ил.
 Толкования на русские народные сказки. СПб.: Алетейа, 2021. — 231 С.
 Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. Статьи и эссе. СПб.: Алетейа, 2021. — 574 С., 199 ил. — ISBN 978-5-00-165302-8

 Основные статьи
 «Амаравелла» (московские художники-космисты 1920—1970-х гг.) // Декоративное искусство. 1981. № 11. — С. 16-19
 Художник науки (поэзия и живопись А. Л. Чижевского) // Природа. 1982. № 10. — С. 65-71
 Система памятников как модель реальной культуры // сб. Эстетическое воспитание и экология культуры. М., Союз художников СССР. 1988. — С. 169-182
 «И мысли свет летит к открытым небесам…» (Поэзия и живопись А. Л. Чижевского) // Альманах «Поэзия». № 50. 1988. — С. 192-201.
 Ойкумена современного искусства // Простор. Алма-Ата. 1989. № 4. — С. 152-158
 «Космический бунт» русского авангарда // Российский ежегодник. Вып. 2. М.: Советская Россия. 1990. — С. 181-207
 На ступенях русского храма // Русская мысль. Париж. 1991. 26 июля. № 3889. — С. 4-5.
 «Солнечное коло» восточных славян IV-Х вв. // Наука и жизнь. 1994. № 1. — С. 34-42
 Gallé et la Russie // Arts nouveaux. Nancy. 1999. n°15. Р. 4-15.
 Hoené Wronski et les symbolistes russes // Revue des Études Slaves. Paris LXXII/1-2 2000. Р. 129-142
 Le double dans l'œuvre d’Andrej Biély // Figures du double dans les littératures européennes. Lausanne: L'Âge d’Homme, 2001. — Р. 80-89
 Николай Фёдоров и польский мессианизм // На пороге грядущего. М.: Пашков Дом, 2003. — С. 195-203
 Les archétypes des cultures archaïques dans l’esthétique de l’avant-garde russe // Revue des Études slaves, Paris. LXXV/3-4. 2004. Р. 493-504
 L’avant-garde russe entre extase et suicide // Modernités russes 5. Lyon, 2004. Р. 265-276
 Архаика в русском авангарде (резюме монографии) // Обсерватория культуры. 2006. № 6. — С. 110-119
 La mythologie sylvestre dans les Arts nouveaux russe, finnois et polonais // Université de Caen. Regens, 2006. — Р. 181-194
 О языковой утопии Хлебникова (Велимир Хлебников и Платон Лукашевич) // Вопросы литературы. 2007. № 6. — С. 51-82
 Эмиль Галле и русский модерн // Антиквариат. 2007, № 10. — С. 42-51
 Поэтика предела в творчестве Хлебникова и Маяковского // Творчество Маяковского в начале XXI века. М.: ИМЛИ, 2008. — С. 261-283
 Émile Gallé et certaines tendances de l’Art Nouveau russe // Revues des études slaves, Paris, LXXX/3, 2009. — Р. 311-324
 Языковая утопия Велемира Хлебникова // Modernités russes 8. Lyon, 2009. — Р. 375-384
 О новом образе русского храма // Интернет-портал «Archi.ru», 28 сентября 2011: https://archi.ru/russia/36706/o-novom-obraze-russkogo-hrama
 Русский храм во французском Муазне. Парадокс архитектурного авангарда // Интернет-портал «Русский мiр». 21 февраля 2012: http://www.russkymir.org/rm/index.php/muazen2
 Женщина в русской древности // Культура и время. 2013. № 3. — С. 233-244
 «Там, в бесконечности миров…». Александр Чижевский — поэт серебряного века // Вопросы литературы. 2015. № 4. — С. 200-239
 Постигая беспредельное (О творчестве московских художников-метафизиков) // Культура и время. 201. № 1-2. — С. 156-165.
 Культурное пограничье. Московские подполья // Интернет-портал «Гефтер.ру». 16 июля 2016: http://gefter.ru/archive/19559
 Наследница гения // Интернет-портал «Воздушный замок». 5 июня 2017: https://lib.rmvoz.ru/bigzal/naslednitsa-geniya
 L’utopie khlébnikovienne de la langue : Vélimir Khlébnikov et Platon Loukachevitch // Slavica Occitania, n° 44-45, Université de Toulouse. 2017. — Р. 451-484
 Художественная эпистемология Александра Чижевского. Интернет-портал «Воздушный замок». 8.01.2018: https://lib.rmvoz.ru/bigzal/Baydin-Chizhevsky
 О кризисе визуальности в изобразительном искусстве. Интернет-портал «Гефтер».18.01.2018: http://gefter.ru/archive/23789
 Символика русского средневекового храма. / Электронная научная библиотека по истории русской архитектуры «РусАрх». 2018. 
 Иконосфера русского средневековья. Интернет-портал «Историк.ру»: http://www.historicus.ru/ikonosfera-russkogo-srednevekovya/ 
 О символике храма Покрова Богородицы на Рву и его строителях. / Сайт «РусАрх», апрель 2018. 
 Александр Радищев: самоубийство философией. / Историк — общественно-политический журнал. 2018. 
 «Грекопоклонство» и раскол смыслов // Интернет-портал «Историк.ру». 27 декабря 2019: https://historicus.ru/2342/ 
 Азбука первоучителя // Интернет-портал «Историк.ру». 13 января 2020: https://historicus.ru/azbuka-pervouchitelya/ 
 Бессмертие крови // Интернет-портал «Воздушный замок». 19 января 2020: https://rmvoz.ru/forums/index.php?topic=5072.0#msg42645
 Символизм православного календаря // Интернет-портал «Историк.ру». 20 января 2020: https://historicus.ru/simvolizm-pravoslvanogo-kalendarya/3
 Поволжские истоки Древней Руси // Интернет-портал «Историк.ру». 18 февраля 2020: https://historicus.ru/povoljskie-istoki-drevnei-rusi/ 
 Русские летописи о варягах и руси // Интернет-портал «Историк.ру». 20 апреля 2020: https://historicus.ru/russkie-letopisi-o-varyagah-i-rusi/
 О предхристианском святилищном храме на Руси // Электронная научная библиотека по истории русской архитектуры «РусАрх». Апрель 2020: http://rusarch.ru/baydin3.htm 
 Византия и независимость Руси // Интернет-портал «Историк.ру». 30 мая 2020: https://historicus.ru/vizantiya-i-nezavisimost-rusi
 Космические устремления в искусстве 1920—1950-х годов. Интернет-портал «Воздушный замок». 10.10.2020: https://lib.rmvoz.ru/bigzal/baydin/kosmicheskie-ustremleniya-v-iskusstve
 Оккультная мистерия русского авангарда. М.: Вершины, 2021. — 48 С., ил.
 Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского // Вопросы литературы. 2021. № 5. — С. 42-71
 Художник и хаос. Эссе // Новая литература. 8 марта 2022: https://newlit.ru/  ; https://newlit.ru/~baydin/ 
 Литература кризиса // Плавучий мост. Журнал поэзии. Аугсбург-Москва. № 1 (29). 2022. — С. 239-240

Литературные произведения 
 Patrie sans frontières. Paris: Philippe Édition, 1996. — 53 Р.
 Сва (роман). М.: Русский Гулливер – Центр современной литературы, 2012 (финалист «Русской премии» 2012 года и «Бунинской премии» 2013 года). — 396 С. — ISBN 978-5-91627-097-6
 Неподвижное странствие. Повесть-воспоминание (начальные главы) // Знамя. 2013. №11. С. 47-83 // Интернет-портал «Журнальный зал»: http://magazines.russ.ru/znamia/2013/11/4b.html
 Дети кислотных дождей. Попытка ненаучного осмысления религии русских хиппи // Новая Юность. 2014. № 1 (118)
 Две пьесы для плохо говорящих персонажей. М.: Действие, 2017. — 34 С.
 Два дня после счастья. Кинотеатральная повесть. М.: Действие, 2017. — 70 С. — ISBN 978-5-9909981-2-4
 Забытые тетради. 1962-1979. М.: Вершины, 2017. — 66 С.
 Продолжение жизни. Стихи последних лет. М.: Вершины, 2017. — 43 С.
Родная быль. М.: Вершины, 2017. — 72 С.
 Неподвижное странствие. Повесть-воспоминание. М.: Викмо-М, 2018. — 384 С., ил. (включена в длинный список «Большой книги» 2019 года). — ISBN 978-5-98454-044-5

Примечания

Ссылки 
 Генеалогическая база знаний 
 СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН КАК ЯЗЫКОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
 Презентация романа Валерия Байдина  Русский Гулливер
 Пять книг недели  НГ EX LIBRIS
 номинанты премии "Русская Премия"  Русская Премия
 Бунинской премии 2013 года  LifeLib
 Валерий Байдин. СВА. Фрагменты романа Альманах Русский міръ
 Валерий Байдин Список публикаций  Журнальный зал
 Неподвижное странствие  Журнальный зал
 Плавучий мост  Журнал поэзии
 Воздушный замок 
 Александр Карпенко "Искусствоведение как философия". Рецензия на книгу Валерия Байдина "Архетипы и символы русской культуры от архаики до современности"

Культурологи XX века
Искусствоведы XX века
Писатели XX века
Доктора филологических наук